PU steht für:
 Package Unit, eine Ausrüstung im Anlagenbau
 Personalunion, die Ausübung verschiedener Ämter durch ein und dieselbe Person
 Personenunfall
 Personenunterführung
 Philosophische Untersuchungen, das zweite Hauptwerk des Philosophen Ludwig Wittgenstein
 Pickup, Bezeichnung der Anschlussbuchse für Tonabnehmer (Schallplattenspieler) an Verstärkern bzw. Receivern
 Pickup, populärwissenschaftliche Verführungstheorie, siehe Seduction community
 PLUNA, eine Fluggesellschaft aus Uruguay nach dem IATA-Code
 Polyurethane, eine Gruppe von Kunststoffen
 Polyurie, medizinische Bezeichnung für eine krankhaft erhöhte Urinausscheidung
 Pop-up, ein Element in Computerprogrammen
 Processing Unit, eine Druckeinheit die in Laserdruckern, z. B. der Firma Kyocera, verwendet wird
 Projektunterricht, ein Schulfach in der Oberstufe
 das Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Brasilien, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

PU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Puka (auslaufend)
 Großbritannien: Carlisle
 Italien: Pesaro Urbino, siehe Provinz Pesaro und Urbino
 Kroatien: Pula
 Norwegen: Kristiansand in der Provinz Vest-Agder
 Slowakei: Okres Púchov
 Tschechien: Pardubice, deutsch: Pardubitz (auslaufend)

Pu steht für:
 Plutonium, ein chemisches Element
 Pu der Bär, die Hauptfigur einer Kindergeschichte
 Bu (Einheit), ein veraltetes chinesisches Längenmaß
 Pu (Linfen) (蒲县, Pú Xiàn), ein Kreis der Stadt Linfen in der chinesischen Provinz Shanxi

pu steht für:
 Atmosphäre Unterdruck
 Per-Unit-System, eine Hilfsmaßeinheit in der elektrischen Energietechnik

 steht für:
 Tritonshorn

Pu ist der Familienname folgender Personen:
 Pu Songling (1640–1715), chinesischer Schriftsteller mongolischer Abstammung
 Pu Zhiqiang (* 1965), chinesischer Rechtsanwalt
 Pu Shu (* 1973), chinesischer Singer-Songwriter und Schauspieler
 Norbert Pu (* 1958), taiwanischer Geistlicher, Bischof von Chiayi

Siehe auch:
 Puu
 Poo
 Pou
 Poux
 Politické ústředí
 Pu-Pu-Teller

Abkürzung